

Filmes 
Bad Boy (filme de 1949) — filme com Audie Murphy
A franquia de Bad Boys, série de ação e comédia americana estrelada por Will Smith e Martin Lawrence, em:
Bad Boys — filme de 1995
Bad Boys II — filme de 2003

Música 
Bad Boy Records — gravadora
Bad Boy (álbum de Ringo Starr)
Bad Boys (álbum) — álbum da banda DeBarge

"Bad Boy" (canção de Cascada)
"Bad Boy" (canção de Larry Williams) — canção gravada pelos Beatles
"Bad Boy" (canção de Big Bang)
"Bad Boys" (canção) — cançãode Alexandra Burke

Desambiguações de artes